het Non-proliferatieverdrag, verdrag inzake de niet-verspreiding van kernwapens (1968)
 het Intermediate-Range Nuclear Forces-verdrag (1987)
 het Verdrag inzake het verbod op kernwapens, verdrag met een totaal verbod op kernwapens (2017) 

Wikipedia:Doorverwijspagina